Il doppio del torneo di tennis Dothan Pro Classic 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Valerija Solov'ëva e Lenka Wienerová che hanno battuto in finale Heidi El Tabakh e Alison Riske 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Sharon Fichman /  Marie-Ève Pelletier (semifinali)
 Julie Ditty /  Carly Gullickson (primo turno)

 Iryna Bremond /  Stéphanie Foretz Gacon (primo turno)
 Christina Fusano /  Macall Harkins (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Dothan Pro Classic 2011